Betzendorf (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Betzendorf (Heilsbronn), een plaats in de Duitse gemeente Heilsbronn